Marathiá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Marathéa (ort i Grekland), Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Marathiás (ort), Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar